A Nagyító Alapítvány elsődleges tevékenysége középiskolás diákok iskolán kívüli személyiség- és közösségfejlesztő képzése. A képzések hétvégi osztálykirándulásszerű alkalmak során zajlanak. Az alapítvány Nagyító Akadémia címmel képzi saját munkatársait és önkénteseit, akik mint csoportvezetők a diákhétvégéken tevékenykednek.

Küldetés

Történet

Az alapítványt 1995 és 1999 között egy programsorozat előzte meg, melyet Vikor Csaba munkatársaival német minta alapján dolgozott ki. A programsorozat neve Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése volt. 1999-ben Nagyító Alapítvány néven országos közhasznú szervezetként kezdi meg hivatalos működését.

Szervezeti felépítés 
A Nagyító Alapítványt ötfős kuratórium irányítja. A szervezet jelenlegi elnöke dr. Galuska László Pál a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának tanára. A szervezetben ezenkívül néhány további munkatárs dolgozik, akik főleg adminisztrációs és szervezési feladatokat látnak el, és csoportvezetői tréningeket is tartanak. A diákhétvégéket zömében a szervezet módszereiben képzett önkéntesek vezetik.

Munkamódszer
A Nagyító Alapítvány a diákhétvégék során az úgynevezett rövid idejű tanulási módszert (Kurzzeitpädagogik) használja. A módszer erős impulzusok által rövid idő alatt kíván hatni a résztvevőkre. A munka nagy- és kiscsoportokban zajlik, de néha egyéni foglalkozásra is sor kerülhet. A csoportfolyamat új és váratlan helyzeteket termel ki, ez nyit lehetőséget az itt és mostban való tanulásra és megteremti a proaktivitás lehetőségét a csoporttagok részére. A fejlesztés alapja a kooperatív, játékos tanulás, mely lehetővé teszi az önálló megtapasztalásokat. A feladatok nemcsak szellemileg, de érzelmileg is megérintik mind a személyt, mind a csoportot.

Tevékenység

A Nagyító Alapítvány tevékenysége legalább kétrétű:
 középiskolás diákok számára fejlesztő tréningeket tart;
 a diákhétvégéket irányító csoportvezetők folyamatos fejlesztését biztosítja;
Továbbá lehetőséget biztosít önkéntesei számára az Európai Önkéntes Szolgálat programban való részvételre.

Demó program
Diákoknak szánt program. Ízelítőt nyújt a diákhétvégék munkamódszeréből, hangulatából. A Demó alkalom 1,5-2 órás csoportos játék az osztállyal, mely során a csoportvezetők a program módszereit használva irányítják a csoportfolyamatot. A Demó alkalom nem von maga után semmilyen elköteleződést az osztály részéről.

Diákhétvége

Diákoknak szánt program. Az alapítvány félévente 5 diákhétvégét hirdet meg előre leszögezett időpontokban és helyszíneken. Ezekre az osztályközösségek pályázati lap kitöltésével pályázhatnak, melyben eldönthetik, hogy milyen témával szeretnének foglalkozni a hétvége során. A Nagyító Alapítvány jelenleg hét témában nyújt képzést:
 önismeret - lehetőséget nyújt a kamaszoknak a helyes önkép kialakítására, olyan képességeket sajátíthatnak el, melyek a későbbi önfelfedezésük során hasznosíthatóak; 
 közösségfejlesztés - az osztályközösséget megcélzó hétvége, mely során a diákok konfliktuskezelésről, helyes kommunikációról és a közösség fogalmáról tanulnak;
 tolerancia - a csoportmunka során felmerülő konfliktusok mintegy mintái a társadalmi konfliktusoknak. Ennek a témának kiemelt eleme az érzelmek felismerése és kezelése.
 szerelem, párkapcsolat - a tréning célja, hogy a résztvevők elmélyítsék ismereteiket a párkapcsolatról, nemi szerepekről, a szexualitásról és fejlesszék kommunikációs és konfliktuskezelő képességeiket;
 kommunikáció - ez a téma a kommunikáció sajátosságaira és különböző szintjeire fókuszál;
 pályaorientáció - a tréning lehetőséget nyújt a pályaválasztás előtt álló generációnak munkával kapcsolatos képességeik és készségeik felmérésére;
 szenvedélyek és függőségek - a téma során a fiatalok rápillanthatnak a szenvedélyek mögött meghúzódó szükségletekre, szembenézhetnek az öröm és a siker-kudarc megélésével kapcsolatos érzéseikkel.
A nyertes pályázatokról a kuratórium dönt. A hétvégék péntek délutántól vasárnap délutánig tartanak. A tréning lényegi része kiscsoportokban zajlik, azonban fontos, hogy a résztvevők nagycsoportban, teljes létszámmal is találkozhassanak egymással a hétvége során. 4-6 csoportvezető és 1 házigazda/háziasszony irányítja a hétvége menetét.
A házigazda/háziasszony feladata a csoportvezetők munkájának összehangolása, a nagycsoport eseményeinek megtervezése és levezénylése, a kísérő tanát bevonása a programba, a résztvevők fogadása és búcsúztatása és a szerződéskötés és a végső kiértékelés lebonyolítása.
A csoportvezetők feladata a kiscsoportokban zajló folyamatok megfigyelése és irányítása, a kiscsoport szabályainak prezentálása, a csoportdinamika követése és szabályozása.

Cipőfűző
Önkénteseknek szánt program. A Cipőfűző a Nagyító Alapítvány bemeneti képzése azon önkéntesek számára, akik csoportvezetők szeretnének lenni. A képzés csoportdinamikai módszereken alapuló sajátélményű képzés. A résztvevők a trénerek segítségével átélhetik egy diákhétvége élményeit a diákok szemszögéből. Ugyanakkor a Cipőfűző ötvözi és villanásszerű élményt nyújt a Nagyító Akadémia képzésének elemeiből. A Cipőfűzőn való részvétel ízelítő, nem jelent elköteleződést a részvevők részéről.

Nagyító Akadémia

Önkénteseknek szánt program. Azon önkénteseknek szól, akik elköteleződtek az alapítvány irányában és a diákhétvégéken szerepet vállalnak. A Nagyító Akadémia specifikus tréneri/csoportvezetői/tanácsadói kompetenciák fejlesztését és az egyén személyiségfejlesztését célozza meg. A tréningekre évente két alkalommal kerül sor. A téli képzés helyszíne a Tihanyi apátság, a nyári képzés helyszíne Galyatető. A Nagyító Akadémia 10 tematikusan egymásra épülő modulból áll. Az önkéntes a tréningeken szerzett képességeit, készségeit és tudását a diákhétvégeken kamatoztathatja és növelheti.

Edzőcipő
Önkénteseknek szánt program. A Nagyító Alapítvány kultúrájához hozzá tartozik a kapcsolatközpontú viselkedés. Ebből adódik a tudás továbbadása és multiplikálása az önkéntesek körében. Az Edzőcipő egy játéktárbővítő program az aktív csoportvezetők számára. Havi rendszerességgel Szegeden és Budapesten megrendezett 3-4 órás találkozó, ahol az Alapítvány önkéntesei egymástól új játékokat tanulhatnak előre meghatározott fókusszal.

Konferenciák

Kiadványok

Testvérszervezetek

Jegyzetek

Források

Alapítványok
Civil szervezetek